Finike (district), een district van de Turkse provincie Antalya
Finike (stad), de hoofdplaats van het district